Příjmení Leggett nese více různých osobností:

 Alan Leggett (* 1965) – kanadský lední hokejista
 Anthony James Leggett (* 1938) – britský fyzik
 Jeremy Leggett (* 1954) – britský geolog, spisovatel, podnikatel a ekologický aktivista